Joe Thomas, attore statunitense
Joe Thomas, sassofonista statunitense
Joseph Randle Thomas (n. 1948), cestista statunitense
Joe Thomas (n. 1984), giocatore di football americano statunitense